Bickle ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Bickle (* 1955), US-amerikanischer Prediger
 Robert Bickle (1929–1974), US-amerikanischer Boxer
 Thomas A. Bickle (* 1940), britischer/Schweizer Mikrobiologe
 Trevor Bickle (* 1943), australischer Stabhochspringer

Bickle ist der Name folgender Unternehmen:
 Bickle Fire Engines Ltd., ehemaliger kanadischer Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen

Siehe auch:
 Bickel
 Pickle